Coração Apaixonou - Ao Vivo é um álbum ao vivo da dupla sertaneja brasileira João Bosco & Vinícius lançado em 2010 pela Sony Music, em parceria com a Som Livre. O show de gravação aconteceu no Parque Permanente de Exposições em Ribeirão Preto (SP) no dia 10 de dezembro de 2009, acompanhados por uma banda composta por nove músicos. Trazendo grandes sucessos da dupla como "Chora Me Liga", "Curtição", "Sufoco", "Falando Sério", entre outros, além de canções inéditas como "Sem Esse Coração", "Tema Diferente" e "Coração Apaixonou" (que intitula o álbum). Trazendo também a participação do cantor Leonardo na música "Deixaria Tudo", sucesso do mesmo. O álbum já foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, sendo o segundo álbum da dupla a ser indicado ao prêmio.

Lista de faixas

Álbuns ao vivo de 2010
Álbuns de João Bosco & Vinícius
Álbuns de música sertaneja
Álbuns lançados pela Sony Music Brasil
Álbuns em língua portuguesa